Selektion (zugehöriges Handlungs- oder auch Tätigkeitswort: selektieren; Eigenschaftswort: selektiv) steht für:

 Selektion (Evolution), ein Evolutionsfaktor
 Selektion (Konzentrationslager), „Ausmusterung“ von KZ-Häftlingen zur Ermordung
 soziale Selektion durch das Bildungssystem, siehe Bildungsbenachteiligung in der Bundesrepublik Deutschland
 Selektion (Informatik), die Auswahl von Datenobjekten in einer Datenbank
 Selektion (evolutionärer Algorithmus), die Auswahl von Individuen in einem genetischen Algorithmus
 Personalselektion in der Psychologischen Diagnostik als Synonym für Personalauswahl

Siehe auch:

 Selektive Wahrnehmung